Novoselo je lahko:
 Novoselo Bilajsko (Hrvaška)
 Novoselo Trnovačko (Hrvaška)